1997 Голяма награда на Аржентина е 19-о за Голямата награда на Аржентина и втори кръг от сезон 1997 във Формула 1, провежда се на 13 април 1997 година на пистата Оскар Галвес в Буенос Айрес, Аржентина.

Класиране

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Бележки 
 Ралф Шумахер е най-младия пилот стъпилна подиума.
 Това е 600-тна Гран При в историята на Формула 1.

Източници 
 

Голяма награда на Аржентина